Marianne Nilsson, född 14 april 1945 i Råneå i Norrbotten, är en svensk skådespelare och statist.

Filmografi 

 

Kvinnor
Födda 1945
Svenska skådespelare
Levande personer
Personer från Råneå